Idade - em inglês, ''age'
Ou ainda:
Age of Empires
The Age
Agência Age

Associação Estudantil